Уо́баш ():
 Уобаш (река) — река в восточной части США.